DLZ steht als Abkürzung für:

 Flughafen Dalandsadgad, ziviler Flughafen in der Mongolei
 Deister-Leine-Zeitung, ehemalige Lokalzeitung aus Niedersachsen
 Flughafen Delaware (FAA-Identifier)
 Deppenleerzeichen, siehe Leerzeichen in Komposita
 Deutsche Litteraturzeitung
 Dienstleistungszentrum, z. B.:
 Bundesverwaltungsamt (BV-DZB), in Bad Homburg vor der Höhe
 Bundeswehr-Dienstleistungszentrum (BwDLZ),
 Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen (DLZ-IT),
 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR),
 IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ Berlin)
 Dithmarscher Landeszeitung, Regionalzeitung aus Schleswig-Holstein
 Durchlaufzeit, Zeit, die eine Entität zum Durchlaufen eines Systems benötigt

dlz steht für:

 dlz agrarmagazin, monatliches Agrarfachmagazin

Abkürzung